Estátua da Liberdade, em Nova York (Estados Unidos)
 Estátua da Liberdade (Capitólio), em Washington D.C. (Estados Unidos)
 Estátua da Liberdade (Praia da Vitória), nos Açores (Portugal)

Ver também 
 Liberdade (desambiguação)

nl:Vrijheidsbeeld